Die St. John’s Maple Leafs waren ein kanadisches Eishockeyteam aus St. John’s, Neufundland, das von 1991 bis 2005 in der American Hockey League spielte. Das Franchise war in dieser Zeit Farmteam der Toronto Maple Leafs aus der NHL, deren Logo sie auch in leicht veränderter Form benutzten.

Geschichte 
1991 wurden die Newmarket Saints, bis dato Farmteam der Toronto Maple Leafs, von Newmarket, Ontario nach St. John’s umgesiedelt, um dort unter dem neuen Namen zu spielen. Schon in ihrer ersten Spielzeit erreichten die Maple Leafs das Finale um den Calder Cup, die Meisterschaft der AHL. Das Finale wurde allerdings mit 3-4 gegen die Adirondack Red Wings verloren. In den folgenden Jahren konnte man diesen Erfolg nicht mehr erreichen, viermal schaffte man es jedoch, immerhin noch in die zweite Runde der Play-Offs zu kommen.

In den 1980er und 1990er Jahren stammte die Mehrzahl der Teams in der American Hockey League aus den Atlantischen Provinzen Kanadas, was den NHL-Teams ermöglichte, Spieler, die in die Minor League geschickt worden waren, weiterhin in Kanadischen Dollars bezahlen zu können. 2004 waren die St. John’s Maple Leafs jedoch das letzte verbliebene Team aus dieser Region. Obwohl das Franchise extrem populär war und gute Zuschauerzahlen vorweisen konnte, entschieden sich die Toronto Maple Leafs 2005, das Team in die Heimatstadt des großen Kooperationspartners umzusiedeln, da somit zum einen Reisekosten eingespart werden konnten, zum anderen ein neuer Mieter für das Ricoh Coliseum gefunden werden musste. Somit spielt das Team seit der Saison 2005/06 als Toronto Marlies.

Ihre Heimspiele trugen die St. John’s Maple Leafs zunächst im Memorial Stadium aus, 2001 zogen sie schließlich ins Mile One Centre um, in dem man bis zum Umzug nach Toronto spielte.

Spielzeiten

Reguläre Saison

Playoffs

Teamrekorde

In einem Spiel 

 Tore:  5 (Kyle Wellwood, 30. Oktober 2004)
 Assists:  5 (Chris Snell, 18. November 1993) & (Kelly Fairchild, 14. Oktober 1995)
 Punkte:  6 (Ken McRae, 5. Januar 1994 - 2T, 4A) & (Rich Chernomaz, 19. Januar 1994 - 2T, 4A)
 Saves:  63 (Jean-Sébastien Aubin, 29. Dezember 2004)
 Strafminuten:  42 (Rich Chernomaz, 6. Februar 1995)

Saison 

 Tore:  53 (Patrik Augusta, 1993/94)
 Assists:  74 (Chris Snell, 1993/94)
 punkte:  110 (Rich Chernomaz, 1993/94)
 Strafminuten:  354 (Shawn Thornton, 1998/99)
 GAA(mind. 25 Spiele): 2.42 (Mike Minard, 2000/01)
 SV%(mind. 25 Spiele): .926 (Sebastien Centomo, 2001/02)
 Shutouts:  6 (Jimmy Waite, 1999/00)

Karriere 

 Spiele:  508 (Nathan Dempsey, 1994–2002)
 Tore:  132 (Yanic Perreault, 1991–1994)
 Assists:  196 (Nathan Dempsey, 1994–2002)
 Punkte:  276 (Yanic Perreault, 1991–1994)
 Strafminuten:  1215 (Shawn Thornton, 1998–2001)
 Goaltending Wins:  80 (Marcel Cousineau, 1993–1998)
 Shutouts: 7 (Jimmy Waite, 1999–2001)

Weblinks 
 St. John’s Maple Leafs bei hockeydb.com

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Organisation (Neufundland und Labrador)
Gegründet 1991
Aufgelöst 2005
New Brunswick Hawks
St. Catharines Saints
Newmarket Saints
Toronto Marlies
Ehemaliger Sportverein (Kanada)